Rusius ist der Familienname folgender Personen:

 Albertus Rusius (1614–1678), niederländischer Rechtsgelehrter
 Johann Reinhard Rus (auch: Rusius; 1679–1738), deutscher orientalischer Philologe, Gräzist und evangelischer Theologe